Kenton kan syfta på:

 Stan Kenton (1911–1979), en amerikansk jazzpianist och orkesterledare

Geografi

Mexiko
 Cerro Kenton – en kulle i delstaten Baja California

Storbritannien
 Kenton, Devon – en civil parish i Teignbridge i Devon i England
 Kenton, London – ett område i nordvästra London
 Kenton, Suffolk – en by i Mid Suffolk i Suffolk i England
 Kenton, Tyne and Wear – ett område nordväst om Newcastle upon Tyne

USA
 Kenton, Ohio - en ort i Hardin County, Ohio, USA
 Kenton County - ett administrativt område i delstaten Kentucky, USA